Янковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Янковцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Казатинском районе Винницкой области.
Янковцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Житомирском районе Житомирской области.
 Янковцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Зборовском районе Тернопольской области.
Янковцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Лановецком районе Тернопольской области.
Янковцы — до 1946 г. название села Иванковцы в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.